Ospedale Vecchio – edificio a Castel Goffredo
 Ospedale vecchio di San Giovanni di Dio – edificio a Firenze
 Ospedale Vecchio – edificio a Lodi
 Ospedale Vecchio – edificio a Parma